Yra steht für: 
 Yra (Orkan), ein Orkantief 
 Yra (Comic), eine italienische Comicreihe

YRA steht für:
 Yamaha YRA, eine Flöten-Reihe von Yamaha

Abkürzung